Alte Reithalle heißen mehrere Gebäude:

 Alte Reithalle (Elmshorn)
 Alte Reithalle (Soltau)
 Alte Reithalle (Stuttgart)